Kōriyama steht für:

 Kōriyama, eine Stadt der Präfektur Fukushima
 Kōriyama (Han), ein Lehen in Japan während der Edo-Zeit
 siehe auch Yamatokōriyama

Personen:
 Paul Kenjirō Kōriyama (* 1942), japanischer Geistlicher, Bischof von Kagoshima